Az alábbi szócikk a Max és Ruby című animációs sorozat epizódjait sorolja fel.

Évados áttekintés

Évadok

1. évad

2. évad

3. évad

4. évad
 Nagyi kincsvadászata / Ruby kirakósa / Ruby koncertje (Grandma's Treasure Hunt/Ruby's Jigsaw Puzzle/Ruby's Recital)
 Ruby hazafutása / Ruby hiányzó dallama / Ruby kézenállása (Ruby's Home Run/Ruby's Missing Tune/Ruby's Handstand)
 Max szivárványa / Otthon, édes otthon / Max sárpitéje (Ruby's Rainbow/Ruby's Home Tweet Home/Max's Mudpie)
 Max megmenti a parádét / Max nagy rúgása / Ruby bőségszaruja (Max Saves the Parade/Ruby's Horn of Plenty/Max's Big Kick)
 Háp, háp lúd / Ruby hónyula / Ruby hópelyhe (Duck Duck Goose/Ruby's Snowbunny/Ruby's Snowflake)
 Ruby jószomszéd jelentése / Cukorkaszámlálás / Ruby új cipője (Ruby's Good Neighbor Report/Candy Counting/Ruby's New Shoes)
 Max lufi barátai / Ruby penny karneválja / Ruby nagy győzelme (Max's Balloon Buddies/Ruby's Penny Carnival/Ruby's Big Win)
 ? (Ruby's Gingerbread House/Max's New Year/Max's Christmas Passed)
 Max kastélya / Nyuszi ugróiskola / Max szöcskéje (Max's Castle/Bunny Hopscotch/Max's Grasshopper)
 Ruby hullahoppja / Max és a marslakók / Ruby igazi Hamupipőkéje (Ruby's Hoola Hoop/Max and the Martians/Ruby's Real Cinderella)
 SzuperMax sapkája / Ruby vízililioma / Max elköszön (Super Max's Cape/Ruby's Water Lily/Max Says Goodbye)
 A hercegnő és az üveggolyók / Max császár új ruhája / Max és a három kisnyúl (The Princess and the Marbles/Emperor Max's New Suit/Max and the Three Little Bunnies)

5. évad
 Ruby tökéletes karácsonyfája / Max karácsonyi ajándéka / Max és Ruby Karácsonyi Éneke (Ruby's Perfect Christmas Tree/Max's Christmas Present/Max and Ruby's Christmas Carol)
 ? (Max Says Hello/Ruby's Spa Day/Ruby's Tai Chi)
 Ruby fényképez / Ruby madara / Max elkapja a labdát (Ruby Gets the Picture/Ruby's Birdie/Max Plays Catch)
 Ruby esti meséje / Ruby útvesztője / Max éjjeli fénye (Ruby's Bedtime Story/Ruby's Amazing Maze/Max's Nightlight)
 Max szendvicsei / Max tölcséres fagyija / Ruby művészeti vására (Max's Sandwich/Ice Cream Cone/Ruby's Art Stand)
 A tökéletes kép / Ruby nyomoz / Szupernyuszi megmenti a tortát (Picture Perfect/Detective Ruby/Superbunny Saves the Cake)
 A nyúl, aki homárt kiáltott / Max és a három medve / A rubint tyúkocska (The Bunny Who Cried Lobster/Max and the Three Bears/Little Ruby Hen)
 Ruby madárlese / Max horgászni megy / Ruby újra megpróbálja (Ruby's Bird Walk/Max Goes Fishing/Ruby Tries Again)
 Max menete / Max őrségben / Ruby valódi teaparty-ja (Max's Ride/Max on Guard/Ruby's Real Tea Party)
 Ruby Föld napja bulija/Ruby Föld napi teendői/Max kacsanapja
 Ruby Föld napja bulija / Ruby Föld napi teendői / Max kacsanapja (Ruby's Earth Day Party/Ruby's Earth Day Checklist/Max's Duck Day)
 Nagyi születésnapja / Max tenyérlenyomata / Nagyi meglepetés tánca (Grandma's Birthday/Max's Hand Print/Grandma's Surprise Dance)
 Max, a masiniszta / Max játékvonata / Max vonatozása (Engineer Max/Max's Toy Train/Max's Train Ride)
 Max sárkánya / Max és a strandlabda / Ruby limbozik (Max's Kite/Max's Beach Ball/Ruby's Limbo)
 Ruby diorámája / Ruby krokett meccse / Ruby fitneszjelvénye (Ruby's Diorama/Ruby's Croquet Match/Ruby's Huff and Puff)
 Max pinatája! / Ruby esti mozija / Doktor Ruby (Max's Pinata/Ruby's Movie Night/Doctor Ruby)
 Ruby tornya / Ruby szörpbárja / Max erdei erődje (Ruby's Tower/Ruby's Juice Bar/Max's Tree Fort)
 Max és a mágnes / Ruby papagáj terve / Max spagettije (Max and the Magnet/Ruby's Parrot Project/Max's Spaghetti)
 Ruby autogramja / Játék Huffington babának / Max nagy ásása (Ruby's Autograph/A Toy for Baby Huffington/Max's Big Dig)
 Max és Ruby vonatozása / Menj aludni, Max! / Max, a kalauz (Max and Ruby's Train Trip/Go to Sleep Max/Conductor Max)
 Max piros gumielefánt-rejtélye / Ruby játékvására / Max és Ruby nagy fináléja! (Max's Red Rubber Elephant Mystery/Ruby's Toy Drive/Max and Ruby's Big Finish)
 Ruby emléktáblája / Fények, kamera, Ruby! / Ruby pingpong rekordja (Ruby's Memory Quilt/Lights, Camera, Ruby!/Ruby's Ping-Pong Record)
 Ruby és a szörny / Max és Ruby Halloweeni díszei / Max és a csokit vagy csalok (Ruby & the Beast/Max & Ruby's Halloween House/Max's Trick or Treat)
 Max és Ruby Hálaadása / Max levelei / Ruby őszi szépségversenye (Max and Ruby Give Thanks/Max Leaves/Ruby's Fall Pageant)
 Ruby rejtélyes esete / Ruby kínrímjei / Max könyvtárjegye (Ruby's Big Case/Ruby's Rhyme Time/Max's Library Card)
 Max és Ruby, meg a mormota napja / Ruby első Vörösbegye a tavasszal / Nagyi muskátlijai (Max & Ruby's Groundhog Day/Ruby's First Robin of Spring/Grandma's Geraniums)
 Max locsolója / Max ugrálója / Űrnyuszi (Space Bunny/Max's Sprinkler/Max's Pogo Stick)

6. évad (2016-2018)

7. évad

Jegyzetek

Televíziós sorozatok epizódlistái